«Гора Сент-Виктуар» — серия картин французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна, посвящённая одноимённой горной гряде в окрестностях Экс-ан-Прованса. В общей сложности насчитывается 87 работ Сезанна (44 картины маслом и 43 акварели) на данный сюжет.

Родившись в Экс-ан-Провансе, Сезанн с юных лет знал и любил окрестные пейзажи. Будучи учеником коллежа, он частенько бродил по этим местам со школьными друзьями — Эмилем Золя и Батистеном Байлем. И, разумеется, его внимание привлекала неизменная доминанта пейзажа — гора Сент-Виктуар, просматривающаяся из любой точки города и его округи. Даже и в зрелые годы Сезанн совершал восхождение на тысячеметровую вершину горы и неизменно восхищался ей.

Первые зарисовки горы Сент-Виктуар относятся к 1870 году. Они выполнены в Жа де Буффане — загородном доме, который в 1859 году приобрёл отец Сезанна и где художник оборудовал себе мастерскую.

15 октября 1877 года была открыта железнодорожная линия Экс — Марсель. Уже спустя полгода, в письме Эмилю Золя, датированном 14 апреля 1878 года, Сезанн описывает своё восхищение горой Сент-Виктуар, которую он наблюдал из окна поезда на этой линии, проходящего по железнодорожному мосту в долине реки Арк. Впоследствии Сезанн запечатлел этот мост в ряде картин из серии, а на «Пейзаже с виадуком, гора Сент-Виктуар» (1885—1887) — движущийся по нему поезд. Сезанн назвал гору «прекрасной темой» (beau motif) и в том же году начал писать картины, вылившиеся в целую серию, которой художник посвятил многие годы. В этих работах Сезанн проявил себя мастером художественного анализа, используя геометрию для описания природы и экспериментируя с цветовыми оттенками для передачи глубины объектов. По словам историка искусства Готфрида Бёма, автора монографии о Сезанне, в многочисленных вариациях одного и того же сюжета художник стремился осуществить «синтез постоянства и изменчивости».

Сезанн писал гору Сент-Виктуар со всех мыслимых точек зрения, пытаясь найти всё новые и новые ракурсы. В более ранних произведениях, относящихся к 1880-м годам (таких, как «Гора Сент-Виктуар с большой сосной», 1886—1887), гора ещё не выступает абсолютной доминантой композиции, будучи просто одним из элементов пейзажа. В эти годы Сезанн чаще всего писал Сент-Виктуар из дома своей сестры Розы и её супруга, которые приобрели имение Монбриан на юге от Экса. Но он также много бродил по окрестностям в поисках наилучших видов, что подтверждают его многочисленные этюды. Помимо самой горы, на них присутствуют долина реки Арк, виадук, сосна, замок Шато-Нуар, Бибемюские каменоломни.

Со временем Сезанн ощущает стремление к большей структурности, потребность свести многообразие вещей к немногим формам, освобождённым от всего случайного. Многократно изображая гору Сент-Виктуар, Сезанн «каждый раз находил новое взаимодействие массы горы с окружающим пространством, причём всегда подчёркивал тектоничность — то, как гора „вставляется в приготовленное для неё место“. Примечательно, что изобразительная тектоника этюдов Сезанна корреспондирует с действительными геологическими сдвигами, разломами земной коры в этом месте. Интуитивно Сезанн всегда находил „точку зрения у разлома“». Б. Дориваль писал, что пейзажи Сезанна «отличаются космическим характером геологической драмы».

Сезанн создал новую живописную перспективу. «Он настолько сильно ощущал глубину изобразительного пространства, что дальний план в его пейзажных этюдах как бы выдвигался вперёд, или, точнее, сам художник мысленно оказывался внутри изображаемого пространства, „oбтекающего“ его со всех сторон. Это была новая, более сложная, чем классическая, созданная в эпоху Возрождения, перспектива живописи, отчасти возвращающая наше восприятие к пространству византийской иконописи и готики. Поэтому иллюзорная глубина Сезанну не удавалась. Сам художник восклицал: „Я вижу планы, которые качаются и наклoнены, прямые линии кажутся мне падающими“».

В относительно поздних этюдах художник практически полностью отказывается от иллюзии прямой линейной перспективы с одной точкой зрения, превращая поверхность картины в плоскую цветовую мозаику.Формы, оставаясь узнаваемыми, стремятся к абстракции: так, на картине 1906 года — одной из последних — кроны деревьев изображены предельно условно; гора, земля и небо образуют единство, в создании которого ключевую роль играет цвет. В поздних картинах серии часто видят истоки кубизма и абстракционизма.

Несоответствие современного пейзажа горы Сент-Виктуар, обезображенного промышленными объектами, классическому её образу, знакомому по полотнам Сезанна, обыграно Вимом Вендерсом в одной из интермедий фильма «За облаками» (сцена с Марчелло Мастроянни и Жанной Моро).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Полный обзор всех картин на сайте Альберта Сайфиуллина 
 

Картины Поля Сезанна
Циклы картин
Картины по алфавиту
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Картины из собрания Метрополитен-музея
Картины из собраний Института искусства Курто
Картины из собраний Национальной галереи Шотландии
Пейзажи XIX века